

Toponyme 

 , village des États-Unis dans le comté d'Emmet au Michigan.

Patronyme 

 Edward Alanson (1747-1823), chirurgien anglais ;
  (1950-), musicien et acteur turc ;
  (?-1540), personnalité politique, député au Parlement du Royaume d'Angleterre ;
 , député du Parlement d'Angleterre en 1542.